Anstalten Västervik kan syfta på:

 Anstalten Västervik Centrum – ett cellfängelse som öppnades 1871 och lades ned 2007
 Anstalten Västervik Norra – ett fängelse i Gertrudsvik i Västervik öppnad 2005